È stata la prima edizione del torneo, che non si disputava per la categoria femminile dal 2002.

In finale Elena-Gabriela Ruse ha sconfitto Andrea Petković con il punteggio di 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

  Dajana Jastrems'ka (semifinale)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Tamara Zidanšek (quarti di finale)
  Danielle Collins (quarti di finale)

  Fiona Ferro (primo turno)
  Jil Teichmann (primo turno)
  Bernarda Pera (secondo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)

Wildcard 

  Mona Barthel (primo turno)
  Tamara Korpatsch (secondo turno)

  Jule Niemeier (semifinale)

Qualificate 

  Anna Zaja (secondo turno)
  Mandy Minella (primo turno)

  Marina Mel'nikova (primo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (campionessa)

Lucky loser 

  Kristína Kučová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hamburg European Open 2021